Högs socken, kan avse:

 Högs socken, Hälsingland – socken i Hudiksvalls kommun
 Högs socken, Skåne – socken i Kävlinge kommun